Бивень

 Бивень — сильно развитые, выступающие наружу зубы (клыки или резцы) у некоторых млекопитающих (слонов, кабанов и др.);

Бивни 
 «Бивни» — фильм 1988 года.
 «Бивни» — музыкальная группа.

См. также 
 Слоновая кость